Velika nagrada Španije 2008 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 27. aprila 2008.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:20,701
|1:20,784
|1:21,813
|1
|-
!2
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:21,347
|1:20,804
|1:21,904
|2
|-
!3
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:21,528
|1:20,584
|1:22,058
|3
|-
!4
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:21,423
|1:20,597
|1:22,065
|4
|-
!5
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:21,366
|1:20,825
|1:22,096
|5
|-
!6
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:21,430
|1:20,817
|1:22,231
|6
|-
!7
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:21,494
|1:20,984
|1:22,429
|7
|-
!8
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:21,158
|1:20,907
|1:22,529
|8
|-
!9
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:21,466
|1:20,815
|1:22,542
|9
|-
!10
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:21,409
|1:20,894
|1:22,699
|10
|-
!11
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:21,548
|1:21,049
|
|11
|-
!12
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:21,690
|1:21,117
|
|12
|-
!13
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:21,757
|1:21,211
|
|13
|-
!14
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:21,427
|1:21,230
|
|14
|-
!15
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:21,472
|1:21,349
|
|15
|-
!16
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:21,540
|1:21,724
|
|16
|-
!17
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:21,810
|
|
|17
|-
!18
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:22,108
|
|
|18
|-
!19
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:22,516
|
|
|19
|-
!20
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:23,224
|
|
|20
|-
!21
|19
| Anthony Davidson
|Super Aguri-Honda
|1:23,318
|
|
|21
|-
!22
|18
| Takuma Sato
|Super Aguri-Honda
|1:23,496
|
|
|22
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 66
| 1:38:19,051
| 1
| 10
|-
! 2
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 66
| + 3,228 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 66
| + 4,187 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 66
| + 5,694 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 66
| + 35,938 s
| 7
| 4
|-
! 6
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 66
| + 53,010 s
| 13
| 3
|-
! 7
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 66
| + 58,244 s
| 12
| 2
|-
! 8
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 66
| + 59,435 s
| 8
| 1
|-
! 9
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 66
| + 1:03,073
| 9
|
|-
! 10
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 19
|
|-
! 11
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 65
| +1 krog
| 14
|
|-
! 12
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 65
| +1 krog
| 17
|
|-
! 13
| 18 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 65
| +1 krog
| 22
|
|-
! Ods
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 41
| Motor
| 15
|
|-
! Ods
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 34
| Motor
| 2
|
|-
! Ods
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 34
| Prednje krilce
| 11
|
|-
! Ods
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 21
| Trčenje
| 6
|
|-
! Ods
| 19 ||  Anthony Davidson || Super Aguri-Honda
| 8
| Hladilnik
| 21
|
|-
! Ods
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 7
| Trčenje
| 16
|
|-
! Ods
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 6
| Trčenje
| 10
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 20
|
|-
! Ods
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 18
|
|}

Formula 1 sezona 2008
2008